Сикотлан има више значења:

 Сикотлан (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Сикотлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сикотлан (Сикотлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику